10,000 Reasons bezeichnet:
 10,000 Reasons (Bless the Lord), Lied des britischen Lobpreisleiters Matt Redman
 10,000 Reasons (Album), Studioalbum des britischen Lobpreisleiters Matt Redman
 10,000 Reasons, Originaltitel des Buches 10.000 Gründe: Geschichten von Hoffnung, Wundern und verwandelten Herzen von Matt Redman und Craig Borlase aus dem Jahr 2021